Чемпионат Панамы по футболу или Лига Панаменья () — высший дивизион национального футбольного чемпионата Панамы. До 2009 года лига называлась Национальная ассоциация профессионального футбола (Asociación Nacional Pro Fútbol — ANAPROF).

Формат соревнований 
Сезон лиги делится на два турнира под названием Апертура и Клаусура. Оба турнира имеют одинаковый формат. Каждый турнир состоит из двух этапов: первый этап — это круговой раунд, в котором каждая команда играет с каждой командой дважды, один раз дома и один раз в гостях. Лучшие четыре команды выходят в финальную стадию, в которой играют по олимпийской системе с финальным матчем в конце.

Первый этап обоих турниров объединяется в общую таблицу для определения команд, вылетающих в Примеру А (Primera A).

Чемпионы обоих турниров квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

История 
26 февраля 1988 года группа мужчин, состоящая из Джанкарло Гронки, Яна Домбурга, Эдгара Пласаса, Жоржа Селасны, Анхеля Валеро и Хуана Карлоса Дельгадо, основала Национальную ассоциацию профессионального футбола (Asociación Nacional Pro Fútbol — ANAPROF). Их целью было создать базы для организации профессиональных футболистов в Панаме, чтобы помочь сборной в долгосрочной перспективе.

Команды-основатели 
 «Депортиво ла Превисора» (Ла-Чоррера)
 «Депортиво Перу» (Панама)
 «Евро Кикерс» (Панама)
 «Пласа Амадор» (Панама)
 «Тауро» (Панама)
 «Чириланко» (Бокас-дель-Торо)

Участники сезона 2018/2019

Победители чемпионатов LINFUNA 
С 1994 по 1996 год в панамском футболе произошёл раскол с альтернативной федерацией LINFUNA (официально признанная ФИФА). В 1996 году LINFUNA и ANAPROF снова объединились.

Победители чемпионатов ANAPROF (1988-2009) и Лиги Панаменья (2009-н.в.)

Всего титулов

1 В том числе 2 победы в LINFUNA. 
2 В том числе 2 проигранных финала под именем «Депортиво ла Превисора». 
 Команда расформирована.

Ссылки 
Официальный сайт 
Неофициальный сайт
Сайт Федерации футбола Панамы
Список победителей Чемпионата Панамы на RSSSF.com